Colinas ist der Name 

mehrerer Gemeinden in Brasilien:
 Colinas (Maranhão)
 Colinas (Rio Grande do Sul)
 Colinas do Sul
 Colinas do Tocantins

mehrerer Städte in Uruguay:
 Colinas de Carrasco
 Colinas de Solymar

Colinas ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Colinas (* 1946), spanischer Dichter, Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch:
 Colina (Begriffsklärung)